Carl Theodor Gossen – linguista svizzero
 Franz Heinrich Gossen – funzionario prussiano
 Hans Gossen – filologo tedesco
 Hermann Heinrich Gossen – economista tedesco
 Paul Gossen – ingegnere tedesco

Pagine correlate 
Gosen